Oluf Worm kan syfta på bland andra:

* Oluf Worm (1588-1654), dansk polyhistor
 Oluf Worm (1757-1830), dansk skolman